Die Football League Two 2010/11 war die siebte Spielzeit der englischen Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 19. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 7. August 2010. Der letzte Spieltag war der 7. Mai 2011. Die drei bestplatzierten Vereine, FC Chesterfield, FC Bury und Wycombe Wanderers, stiegen direkt in die Football League One auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Sechstplatzierte FC Stevenage. Absteigen mussten Lincoln City F.C. und Stockport County.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Football League (englisch)
 Abschlusstabelle und Spieltage auf kicker.de
 Abschlusstabelle auf rsssf.com

Fußballsaison 2010/11
2010 11